Schlamminger ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schlamminger (1935–2017), deutscher Künstler und Autor
 Saam Schlamminger (* 1966), deutscher Musiker
 Wolf Schlamminger, deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher